За́мковая площадь:

 Замковая площадь — площадь в Варшаве.
 Замковая площадь — площадь в Риге.

См. также 
 Замковая улица
 Замковый мост
 Дворцовая площадь (значения)